Joint Task Force North steht für folgende militärische Einheiten:

* Joint Task Force North (Kanada), militärische Einheit für Nordkanada 
 Joint Task Force North (Vereinigte Staaten), Kommando des United States Northern Command